Emmanuel Karagiannis – ex calciatore belga
 Giannis Karagiannis – cantante cipriota
 Vaios Karagiannīs – allenatore di calcio ed ex calciatore greco